El término Chaplinka puede referirse a:

 Chaplinka (Dnipró), pueblo en el raión de Dnipró del óblast de Dnipropetrovsk (Ucrania).
 Chaplinka (Pavlogrado), pueblo en el raión de Pavlogrado del óblast de Dnipropetrovsk (Ucrania).
 Chaplinka (Jersón), asentamiento urbano en el óblast de Jersón (Ucrania).